Паевой фонд артели
 Паевой фонд кооператива
 Паевой фонд колхоза (не мог быть предметом купли-продажи)

 Паевой капитал (рантье)
 Паевое свидетельство (не является ценной бумагой, не может быть предметом купли-продажи)
 Паевой инвестиционный фонд
 Закрытый паевой инвестиционный фонд
 Открытый паевой инвестиционный фонд
 Интервальный паевой инвестиционный фонд
 Торгуемый на бирже фонд